Александр Демьянович Исаченко (род.14 мая 1953) — Заслуженный тренер Республики Казахстан (лыжный спорт, ориентирование на лыжах), старший тренер сборной Казахстана по ориентированию на лыжах (в 2007—2011 гг. главный тренер).

Биография 
А. Д. Исаченко родился на Огнёвском руднике. Закончив факультет физкультуры Усть-Каменогорский педагогический институт по распределению переехал с женой в с. Черемшанка.

Создал секцию лыжных гонок, выросшую в один из ведущих центров подготовки лыжников Казахстана.

Семья 
 Жена — Татьяна Исаченко (Демина) (р.1955) — спортивный тренер.
 Дочь — Наталья Исаченко (р. 1979) — мастер спорта  Республики Казахстан международного класса (лыжные гонки)
 Сын — Демьян Исаченко (р.1984).
Сын  - Иван Исаченко

Поэзия 
Увлекается поэзией, публикуется в интернете и местных изданиях, в сборниках «Над Свято-Троицком поют колокола», «Звено Алтая», «Прииртышская лира». Участник и дипломант конкурса «Золотой Тургусун».

Ссылки 
 История освоения и побед Проходного Белка
 Андрей КРАТЕНКО Как лыжные гонки, только лучше… // Экспресс-К № 11 (16397) от 23.01.2008
 Проверка на российских трассах высочайшего уровня
 Итоги V фестиваля «Золотой Тургусун-2012»

Выпускники Восточно-Казахстанского университета
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
Тренеры по лыжным гонкам